Serranos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Serranos (ort), Minas Gerais, 
 Serranos (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar